Hotel Sacher heißen:

 Hotel Sacher, Wien
 Hotel Sacher Salzburg, ehem. Österreichischer Hof bis 1989

 Hotel Sacher (1939), deutscher Film von Erich Engel
 Hotel Sacher (Ballett), Ballett von Max Schönherr (1903–1984), Uraufführung Wien 1957

Siehe auch:
 Das Sacher, Fernsehfilm von Robert Dornhelm aus dem Jahr 2016
 Hallo – Hotel Sacher … Portier!, österreichische Fernsehserie mit Fritz Eckhardt